Yangī Qal‘ah kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Yangī Qal‘ah (ort), Takhar, 
 Yangī Qal‘ah (distrikt), Takhar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar